Чальцево — название населённых пунктов в России:
 Чальцево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Чальцево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Чальцево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.